Kazuo Ozaki ist der Name folgender Personen:

*Ozaki Kazuo (Schriftsteller) (1899–1983), japanischer Schriftsteller
Kazuo Ozaki (Fußballspieler) (* 1960), japanischer Fußballspieler